Hardway steht für:

 Hardway (Hampshire), eine Ortschaft in der englischen Grafschaft Hampshire

Hardway ist der Familienname folgender Personen:

 Jay Hardway (* 1991), niederländischer DJ